At the Show è un album live della band pop punk statunitense MxPx pubblicato nel 1999.

Tracce 
 Tomorrow's Another Day
 Sometimes You Have to Ask Yourself
 Under Lock and Key
 Chick Magnet
 G.S.F.
 Cold and All Alone
 Party, My House, Be There
 Downfall of Western Civilization
 Time Brings Change
 Fist vs Tact
 Small Town Minds
 Walking Bye
 The KKK Took My Baby Away (Ramones)
 Andrea
 Want ad
 Lifetime Enlightenment
 Forgive and Forget
 Invitation to Understanding
 Dolores
 Middlename
 I'm OK, You're OK
 The Theme Fiasco
 Punk Rawk Show

Formazione
 Mike Herrera - voce e basso
 Tom Wisniewski - chitarra
 Yuri Ruley - batteria

Collegamenti esterni